

Населені пункти та їхні частини
 Тшеснь — село в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Тшеснь — село в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Тшеснь — село в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Тшеснь — частина міста Сандомир у Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства

Примітки